Lampertheim (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Lampertheim (Hessen): municipi alemany de l'estat de Hessen